A vinasz a cukorgyártás egyik mellékterméke, sötétbarna színű, jellegzetes szagú folyadék. Szárazanyagtartalma jellemzően 68-70% (ebből nyers fehérje 22–23%), pH-ja 6,1–6,3.

Előállítása 
A cukornád vagy a cukorrépa feldolgozásakor melasz keletkezik. A melasz cukortartalma élesztő hozzáadásának hatására alkohollá alakul át. Az erjesztés eredményeképpen létrejövő alkohol után visszamaradó cefre lepárlásakor megmarad egy 8-11% szárazanyagtartalmú melaszmoslék, amely a cukor kivételével tartalmazza a melaszban eredetileg jelen levő tápanyagokat. A melaszmoslék besűrítésével keletkezik a vinasz.

Felhasználása 
A vinaszban levő fehérjék jól emészthetőek a kérődző állatok számára, ezért takarmányozásra használják. Az egyik módszer az, hogy az etetés előtt közvetlenül a takarmányhoz keverik hozzá, ez egyszerűbb eszközökkel is kivitelezhető. A másik lehetőség, hogy a vinaszt a könnyen erjeszthető takarmányok silózásához használják fel. A nedves répaszelethez keverve ennek emészthető nyersfehérje-tartalma mintegy kétszeresére növelhető.

Források 
 A vinasz a takarmányozásban. Összeáll. Dr. Schmidt János. [Győr]: Győri Szeszipari Vállalat – Gabona Tröszt – Szarvasmarha Hústermelő Gazdasági Társaság. [1983].

Cukoripar